Сомонтин () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Альмансора. Занимает площадь 19 км². Население 525 человек (на 2010 год). Расстояние 116 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Somontín
 Somontín
 Somontín: Balcón del Almanzora

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии